Philomène est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou nom de famille 
Philomène est un prénom épicène. Il vient du grec philoménos (forme latine : philomenus) : aimé.

Philomène peut être aussi un nom de famille.

Saints

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
 Philomène († vers 274), ou Philoumène,  boulanger itinérant en Galatie, martyrisé à Ancyre (aujourd'hui Ankara) sous Aurélien ; fêté localement le 29 novembre.

Sainte de l'Église catholique 
 Philomène (?), dont la réalité du nom est contestée ; célébrée localement le 10 août. Révérée par le curé d'Ars, cela entraîne un remise à l'honneur de ce nom de baptême dans la seconde partie du .

Personnalités portant ce prénom 
 Philomène Cadoret (°1892 - †1923) née à Bonen, Cornouaille, était une  couturière, poétesse et chanteuse. 
 Philomène Esposito (° - ) est une réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma et de télévision française.
 Philomène Omatuku Atshakawo Akatshi (?) est une femme politique de la République démocratique du Congo, membre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).

Chansons

Odonyme 
 Rue Philomène à Schaerbeek (Belgique) ;
 Rue Sainte-Philomène à Bordeaux (France) ;
 Rue Sainte-Philomène à Toulouse (France).

Autres 
 Arthur et Zoé (orig. "Nancy") est connue sous le nom de Philomène au Canada.

Références 
 .